Gallaicolichen är ett släkte av svampar. Gallaicolichen ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Gallaicolichen